Vertigo Entertainment — американская кино и телепроизводственная компания, базирующаяся в Лос-Анджелесе, основанная в 2001 году Роем Ли и Дугом Дэвисоном.

История 
В 2001 году, после ухода из BenderSpink, Рой Ли основал Vertigo Entertainment вместе с партнёром Дугом Дэвисоном.

Первоначально Vertigo Entertainment подписала контракт с Dimension Films на производство своих полнометражных фильмов в течение трёх лет.

В 2004 году компания подписала контракт с Universal Pictures на производство большого количества фильмов за год. Позже сделка была расторгнута в 2008, во время забастовки Гильдии сценаристов Америки. В 2007 году студия подписала контракт с Lionsgate Television на производство шоу для телевидения.

В 2010 году Vertigo заключила первый контракт с Warner Bros. для производства фильмов.

В марте 2013 года Vertigo подписала двухлетний контракт с Fox 21 на разработку проектов для кабельного телевидения.

В декабре 2015 года Vertigo расширили свое партнёрство с Warner Bros. чтобы включить двухлетний эксклюзивный контракт на драматические и комедийные сериалы.

В ноябре 2017 года Vertigo подписала многолетний контракт с Sony Pictures Television, включающий драмы, комедии и не написанные программы для сети, кабельного телевидения и потокового вещания.

В 2020 году Vertigo подписала контракт с Lionsgate на производство фильмов.

Фильмография

Театральные фильмы

2000-ые

2010-ые

2020-ые

Предстоящие

Телепередачи

Примечания